Alf Simensen – calciatore norvegese
 Arnt Simensen – calciatore norvegese
 Karen Simensen – pattinatrice artistica su ghiaccio norvegese